L'Eunuque, une pièce de Ménandre () ;
 L'Eunuque, une pièce de Térence () ;
 L'Eunuque, une œuvre de Lucien de Samosate () ;
 L'Eunuque, une pièce de Jean de La Fontaine ().